«Королевская регата» — советский широкоформатный художественный фильм 1966 года, поставленный режиссёром Юрием Чулюкиным.

Сюжет 
Студенческая команда Московского авиационного института (МАИ) по академической гребле потерпела поражение в соревнованиях. Тренер бросает команду и уходит, забрав с собой лучших гребцов. Оставшиеся спортсмены решают собрать новую команду, а руководство института назначает им нового тренера — преподавателя гидродинамики.

Упорно тренируясь и преодолевая все препятствия, команда настойчиво идёт к своей мечте — участию в королевской регате «восьмёрок», проводимой в ФРГ.
Одновременно в ФРГ прилетает экипаж Алёны -возлюбленной гребца Васи . В перерыве между рейсами экипаж Алёны, решает поддержать команду студентов и отправляется  на регату. С приключениями они  успевают на соревнования и присоединяются к группе  болельщиков.,Однако, услышав голос Алёны, Вася сбивается  с темпа и в результате советская команда занимает почётное второе место, уступив лишь хозяевам.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Юрий Чулюкин
 Сценаристы: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт, Семён Листов
 Операторы: Пётр Сатуновский, Герман Шатров
 Композитор: Михаил Зив
 Художник: Давид Виницкий

Оценки 
Критиками фильм был принят неоднозначно: многие считали его недоработанным и поверхностным, хотя были и почитатели, видевшие в нём отличную комедию.

Киновед А. Никольский из журнала «Крокодил», отмечая красочность картины и стремление съёмочной группы «сделать фильм как можно лучше», выразил полное недоумение по поводу художественной составляющей. Чтобы исправить ситуацию, говорит критик, авторы «подают картину в плане комедии», что им не вполне удаётся: «Потому что комедия должна быть как минимум остроумной, а тут особого остроумия как-то и незаметно, если не считать, что персонажи падают в воду».

Кинокритик Татьяна Иванова, признавая такие недостатки картины, как отсутствие психологически разработанных образов, слабость комедийных ситуаций, тем не менее тепло отнеслась к фильму. В анонсе, представленном в «Спутнике кинозрителя», она писала: «Но есть, наверно, в „Королевской регате“ какой-то свой, особый и могущественный секрет. Иначе, чем объяснить успех, с которым прошла премьера комедии в кинотеатре „Мир“?» По мнению кинокритика, секрет успеха фильма у зрителя заключается в том, что его авторам удалось «извлечь максимум из спортивного состязания как из зрелища».

Примечания

Ссылки 
 «Королевская регата» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 

Фильмы по сценариям Бориса Васильева
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1966 года
Фильмы СССР 1966 года
Фильмы о спорте СССР
Фильмы о МАИ
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке